M 133 steht für:

 M 133, früherer Name der Raule (Schiff, 1919), Minensuchboot der Reichsmarine
 Mercedes-Benz M 133, Ottomotor von Mercedes-Benz